Pagasa är ett släkte av insekter. Pagasa ingår i familjen fältrovskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fältrovskinnbaggar
Pagasa